Sylwia Juszczak – łyżwiarka szybka
 Sylwia Juszczak-Krawczyk – aktorka